Oleksandr Symonenko – ex pistard ucraino
 Petro Symonenko – politico ucraino
 Serhij Symonenko – calciatore ucraino
 Valentyn Symonenko – politico ucraino